Ridderlijke orde
Ridderorde (onderscheiding), een vorm van een onderscheiding.